Luiz Francisco Schmidt (Erechim, ) é um político brasileiro.

Foi eleito prefeito de Erechim em duas oportunidades, entre os anos de 1997 e 2000; e depois, entre os anos de 2017 a 2020, onde foi escolhido nas eleições municipais de Erechim em 2016 por uma diferença de doze votos em relação à segunda colocada, Ana Oliveira.

Prefeitos de Erechim
Naturais de Erechim
Brasileiros de ascendência alemã